William Howard peut désigner : 

 William Howard (v. 1510-1573),  Howard d'Effingham, commandant naval anglais ;
 Lord William Howard (1563-1640), antiquaire et propriétaire terrien ;
 William Howard (1614-1680),  Stafford, aristocrate anglais ;
 William Howard (1626-1694),  Howard d'Escrick, aristocrate impliqué dans le complot de Rye-House ;
 William Howard (1714-1756), vicomte Andover, politicien britannique conservateur ;
 William Howard ( de Wicklow) (1761-1818), homme politique anglo-irlandais ;
 William Howard ( de Wicklow) (1788-1869), pair anglo-irlandais ;
 William Howard (1883-1944), acteur et scénariste américain ;
 William Howard (né en 1993), joueur français de basket-ball ;

 William K. Howard (1899-1954), un réalisateur américain de films ;
 William Alvin Howard (né en 1926), un mathématicien américain.